Berezovsky, Berezowski ou Bill Berezowsky sont des patronymes qui peuvent faire référence à :

 Antoni Berezowski (1847-1916), révolutionnaire polonais
 Barbara Berezowski (1954-), danseuse sur glace canadienne
 Bill Berezowsky (1904-1974), homme politique provincial canadien
 Boris Berezovsky (1946-2013), homme d'affaires israélo-russe
 Boris Berezovsky (1969-), pianiste russe
 Cezary Berezowski (1898-1970), universitaire polonais, juriste spécialiste du droit international public
 Evelyne Berezovsky (1991-), pianiste russe
  (1971-), joueur d'échecs russe
 Maxime Berezovsky (1745-1777), compositeur, chanteur d'opéra et violoniste ukrainien
 Maksymilian Berezowski (1923–2001), écrivain, journaliste et érudit polonais
 Nicolaï Berezowsky (1900-1953), compositeur et violoniste américain d'origine russe
 Roman Berezovsky (1974-), joueur international de football arménien
 Vitali Berezovski (1984-), joueur de football ukrainien

Voir aussi